Die Barclays Dubai Tennis Championships 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 27. Februar 2010 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Delray Beach die Delray Beach International Tennis Championships sowie in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Letzteres zählte genau wie die Dubai Duty Free Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Delray Beach International Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten.

Sieger der letzten Ausgabe des Turniers war Novak Đoković, der seinen Titel in der Einzelkonkurrenz erfolgreich verteidigen konnte. Er siegte gegen Michail Juschny in drei Sätzen mit 7:5, 5:7 und 6:3, womit er seinen 17. Einzeltitel gewann. Im Doppel waren Rik De Voest und Dmitri Tursunow die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht mehr an. Im diesjährigen Finale gewannen Simon Aspelin und Paul Hanley gegen Lukáš Dlouhý und Leander Paes mit 6:3, 6:2.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.619.500 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.233.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. bis 21. Februar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Einzel-Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Dubai